Михайло Пупін (; (9 жовтня 1858 — † 12 березня 1935) — американський фізик і фізхімік сербського походження. 
 Пупін Хол —  факультети фізики та астрономії Колумбійського університету Нью-Йорку.